Poniatowski je polské vlastní jméno:

 Poniatowští, šlechtický rod původem z Litvy

 Elena Poniatowska (* 1932) – mexická spisovatelka a novinářka polského původu
 Józef Antoni Poniatowski (1763–1813) – polský vojevůdce a politik
 Kristina Poniatowská (1610–1644) – polská vizionářka, která ovlivnila J. A. Komenského
 Stanislav II. August Poniatowski (1732–1798) – poslední polský král

 Boulevard Poniatowski – ulice v Paříži